Sokolskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sokolskoje (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Sokolskoje (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Sokolskoje (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma

Siehe auch:
 Sokolski (Begriffsklärungsseite)